ISO 3166-2:GN — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гвинее. Стандарт охватывает 7 провинций, столицу с правами провинции и 33 префектуры Гвинеи. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гвинеи — GN и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: однобуквенный код провинции в основном образован аббревиатурой названия провинции, двухбуквенный код префектуры образован созвучно названию префектуры. Геокоды провинций и префектур являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — GN, присвоенного Гвинее в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гвинеи первого уровня 
Геокоды 7 провинций и столицы административно-территориального деления Гвинеи

Геокоды Гвинеи второго уровня
Геокоды 33 префектур административно-территориального деления Гвинеи

Геокоды пограничных Гвинее государств 
 Сенегал — ISO 3166-2:SN (на севере),
 Мали — ISO 3166-2:ML (на севере и северо-востоке),
 Кот-д’Ивуар — ISO 3166-2:CI (на востоке),
 Либерия — ISO 3166-2:LR (на юге),
 Сьерра-Леоне — ISO 3166-2:SL (на юго-западе),
 Гвинея-Бисау — ISO 3166-2:GW (на северо-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гвинеи

Ссылки 
 
 Геокоды Гвинеи 

2:GN